{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95301) - || 2002 CS96 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95302) - || 2002 CN97 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95303) - || 2002 CC98 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95304) - || 2002 CQ98 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95305) - || 2002 CJ99 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95306) - || 2002 CS99 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95307) - || 2002 CP101 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95308) - || 2002 CW101 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95309) - || 2002 CY101 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95310) - || 2002 CP102 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95311) - || 2002 CZ102 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95312) - || 2002 CD103 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95313) - || 2002 CA104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95314) - || 2002 CM104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95315) - || 2002 CT104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95316) - || 2002 CB105 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95317) - || 2002 CJ106 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95318) - || 2002 CF107 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95319) - || 2002 CH107 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95320) - || 2002 CR107 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95321) - || 2002 CB108 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95322) - || 2002 CE108 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95323) - || 2002 CS108 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95324) - || 2002 CU108 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95325) - || 2002 CR109 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95326) - || 2002 CC110 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95327) - || 2002 CM110 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95328) - || 2002 CE111 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95329) - || 2002 CQ111 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95330) - || 2002 CC114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95331) - || 2002 CH114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95332) - || 2002 CQ117 || 9 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95333) - || 2002 CA118 || 14 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95334) - || 2002 CD118 || 14 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95335) - || 2002 CU118 || 3 februari 2002 || Ukkel || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| (95336) - || 2002 CM122 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95337) - || 2002 CO125 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95338) - || 2002 CC126 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95339) - || 2002 CW127 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95340) - || 2002 CR129 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95341) - || 2002 CP130 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95342) - || 2002 CW132 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95343) - || 2002 CM133 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95344) - || 2002 CX133 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95345) - || 2002 CZ133 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95346) - || 2002 CY134 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95347) - || 2002 CR136 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95348) - || 2002 CM137 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95349) - || 2002 CT137 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95350) - || 2002 CJ138 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95351) - || 2002 CT138 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95352) - || 2002 CW138 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95353) - || 2002 CY138 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95354) - || 2002 CV140 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95355) - || 2002 CQ141 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95356) - || 2002 CU141 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95357) - || 2002 CS143 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95358) - || 2002 CV143 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95359) - || 2002 CN144 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95360) - || 2002 CV144 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95361) - || 2002 CC145 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95362) - || 2002 CH146 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95363) - || 2002 CF147 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95364) - || 2002 CX151 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95365) - || 2002 CS155 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95366) - || 2002 CK156 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95367) - || 2002 CS157 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95368) - || 2002 CT160 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95369) - || 2002 CX160 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95370) - || 2002 CB161 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95371) - || 2002 CH162 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95372) - || 2002 CJ162 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95373) - || 2002 CK163 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95374) - || 2002 CU163 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95375) - || 2002 CH165 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95376) - || 2002 CL165 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95377) - || 2002 CR165 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95378) - || 2002 CT166 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95379) - || 2002 CC167 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95380) - || 2002 CN167 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95381) - || 2002 CN169 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95382) - || 2002 CT169 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95383) - || 2002 CC170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95384) - || 2002 CG170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95385) - || 2002 CQ170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95386) - || 2002 CR170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95387) - || 2002 CN171 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95388) - || 2002 CF172 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95389) - || 2002 CS173 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95390) - || 2002 CO174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95391) - || 2002 CY174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95392) - || 2002 CW178 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95393) - || 2002 CU183 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95394) - || 2002 CX184 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95395) - || 2002 CS187 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95396) - || 2002 CG188 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95397) - || 2002 CZ192 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95398) - || 2002 CF196 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95399) - || 2002 CR198 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95400) - || 2002 CC199 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten